Historisch
 Resen (Assyrië), een stad uit de Oudheid

Balkan
 Resen (Bulgarije), een dorp in Bulgarije
 Resen (Noord-Macedonië), een stad in Noord-Macedonië
 Resen (Bosilegrad), een dorp in Servië

Denemarken
Resen (parochie, Skive)
Resen (parochie, Struer)
Resen (parochie, Viborg)